Кысык ( — «узкий») — два башкирских речных названия.

 Кысык — порог, находится на горной реке Зилим, протяжённостью 3—3,5 км.
 Кысык — река на Южном Урале, приток реки Лемеза.